Caicasa bezeichnet in Osttimor:

 ein Ort, Aldeia und Suco im Verwaltungsamt Fatuberlio, siehe Caicassa
 ein Ort und Aldeia im Suco Fatubossa, siehe Caicasa (Fatubossa)

Siehe auch:
 Caicassa (Begriffsklärung)